Il doppio del torneo di tennis Bloomfield Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve DeVries e Matt Lucena che hanno battuto in finale Doug Eisenman e Ted Scherman 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Glenn Layendecker /  Brad Pearce (quarti di finale)
 Steve DeVries /  Matt Lucena (Campioni)

 Jonathan Canter /  Johan Kriek (semifinali)
 Mark Keil /  Maurice Ruah (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bloomfield Challenger 1991